Meteorologia:
Llamp es produeix normalment durant les tempestes
 Literatura
El Llamp per a la revista de la dècada de 1920.
El Llamp (editorial) relacionada amb la primera, però que pervisqué fins a la dècada de 1980.